Онега () е град в Русия, административен център на Онежки район, Архангелска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 19 030 души.

География

Климат

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт

Градове в Архангелска област